Bögli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bögli (1912–1998), Schweizer Geograf, Mineraloge und Höhlenforscher
 Arnold Bögli (1897–??), Schweizer Ringer
 Lina Bögli (1858–1941), Schweizer Reiseschriftstellerin